Аблайха́н Жангелди́нович (Жангелдиулы) Махамбе́тов (3 августа 1991) — казахстанский футболист, нападающий казахстанского клуба «Кыран».

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в шымкентском клубе «Айжарык». Но затем родной клуб Аблайхана сняли с розыгрыша команд первой лиги и игрока взял к себе «Ордабасы». В сезонах 2009, 2010 футболист играет в дубле, с которым в 2010 году завоевывает серебряные медали в турнире дублирующих составов и кубок НФЛ. А в 2011 играет уже в основе и выигрывает кубок страны. Сезон 2012 начинает в «Окжетпесе», пробившемся в Премьер-лигу по итогам сезона 2011. За полгода Махамбетов быстро прибавлял и прогрессировал и 22 июня переходит в «Шахтёр» и спустя 2 дня дебютирует в составе чемпионов 2011, выйдя на замену в матче с «Актобе». В 3-ем матче за команду «горняков» забил свой первый гол в их составе, в игре против «Жетысу» — серебряного призёра чемпионата Казахстана 2011.

В сборной 
Сыграл пока что 2 матча за молодежную сборную Казахстана.

Достижения

Командные 
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2011

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана: 2012

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 Профиль на сайте sportbox.ru
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК БИИК
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «Кыран»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Жетысу Б»